Блекемолен — фамилия. Известные носители:
 Блекемолен, Йерун
 Блекемолен, Михаэль